— японская фамилия.
 Торияма, Акира (род. 1955) — японский мангака, создатель манги «Жемчуг дракона».
 Торияма, Мотому — японский геймдизайнер и сценарист, сотрудник компании Square Enix.
 Торияма, Сэкиэн (1712—1788) — японский художник и график, мастер направления укиё-э.